

Sportclubs

België 
 KSV Bornem, club uit Bornem
 KSV Bredene, club uit Bredene
 KSV Cercle Brugge, club uit Brugge
 KSV De Ruiter Roeselare, club uit De Ruiter
 KSV Diksmuide, club uit Diksmuide
 KSV Geraardsbergen, club uit Geraardsbergen
 KSV Jabbeke, club uit Jabbeke
 KSV Kortrijk, club uit Kortrijk
 KSV Mol, club uit Mol
 KSV Oud-Turnhout, club uit Oud-Turnhout
 KSV Oudenaarde, club uit Oudenaarde
 KSV Roeselare, club uit Roeselare
 KSV Rumbeke, club uit Rumbeke
 KSV Schriek, club uit Schriek
 KSV Sottegem, club uit Zottegem
 KSV Temse, club uit Temse
 KSV Veurne, club uit Veurne
 KSV Waregem, club uit Waregem
 KSV White Star Adinkerke, club uit Adinkerke
 KSV Wildert, club uit Wildert

Duitsland 
 KSV Baunatal, club uit Baunatal, Hessen
 KSV Hessen Kassel, club uit Kassel, Hessen
 KSV Simson Bremen, club uit Bremen

Nederland 
 KSV BWO, club uit Hengelo
 KSV Fortissimo, club uit Ede
 KSV (Heerhugowaard), club uit Heerhugowaard
 KSV Horn, club uit Horn
 Ksv PVC, club uit Utrecht
 KSV Vragender, club uit Vragender

Overig 
 KSV St. Franciscus Xaverius, studentenvereniging uit Wageningen
 K.S.V. Sanctus Virgilius, studentenvereniging uit Delft